CMX steht für:
 Carboxymethyldethia-CoA, ein Analogon des Coenzym A
 CMX (Band), eine finnische Rockband
 CMX Systems, ein früheres Videotechnikunternehmen
 Crisis Management Exercise, ein regelmäßiges Manöver der NATO
 Houghton County Memorial Airport, als IATA-Code eines Flughafens in Calumet, Michigan (USA)